Ел Зетал има више значења:

 Ел Зетал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зетал, Балнеарио (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику